Władysław Śliwiński (ur. 1900) – rotmistrz Wojska Polskiego, oficer 26 pułku ułanów, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Władysław Śliwiński (1921–1951) – porucznik pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Orderem Virtuti Militari